Borisz Grigorjevics Kuznyecov (1903–1984) szovjet, orosz filozófus, tudománytörténész 
 Borisz Dmitrijevics Kuznyecov (1928–1999) olimpiai bajnok szovjet-orosz labdarúgó
Borisz Jurjevics Kuznyecov (1935) a Permi terület kormányzója (1991–1996)
 Borisz Abramovics Kuznyecov (1944) orosz jogász, politikai aktivista
 Borisz Georgijevics Kuznyecov (1947–2006) olimpiai bajnok szovjet-orosz ökölvívó
 Borisz Mihajlovics Kuznyecov (1947) szovjet-orosz futóatléta, olimpikon